Thode ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Thode (1860–1940), Frau Henry Thodes, Tochter Hans von Bülows und Cosima Wagners, Stieftochter Richard Wagners, siehe Daniela von Bülow
 Heike Thode-Scheel (* 1959), deutsche Grafikdesignerin, Zeitungsredakteurin, Autorin und Übersetzerin
 Henry Thode (1857–1920), deutscher Kunsthistoriker
 Henry G. Thode (1910–1997), kanadischer Geo- und Kernchemiker
 Kiri Thode (* 1990), bonairischer Windsurfer
 Reinhold Thode (* 1940), deutscher Richter

Sonstiges:
 Thode Island, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Thode (Saskatchewan), Gemeinde in Saskatchewan, Kanada

Siehe auch:
 Tode (Begriffsklärung)